Federlein ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Federlein (Gottfried Harrison Federlein; 1883–1952), amerikanischer Organist und Chorleiter
 Gottlieb Federlein (Gottlieb Heinrich Federlein; 1835–1922), deutsch-amerikanischer Organist und Gesangslehrer
 Max Federlein (1872–1953), deutscher Kaufmann und Kunstsammler

Siehe auch:
 Federlin
 Federle